een zaak die door haar bestaan bewijskracht heeft:
Spoor (overblijfsel), in het bijzonder:
Stille getuige (criminologie), een object of spoor achtergelaten door een dader